«Астана-Жастар» (варианты названия: «Астана-Жас», «Астана-М») — казахстанский футбольный клуб из Астаны, молодёжная команда (фарм-клуб) ФК «Астана».

История 
Молодёжная команда ФК Астана являлась участником Второй лиги с момента обретения ей профессионального статуса в 2016 году. В 2016-2019 годах официально именовалась "Астана-Жас", с 2020 года - "Астана-М".

В 2018 году выиграла первенство Второй лиги и впервые вышла в Первую лигу, однако на следующий год заняла в ней предпоследнее 13-е место и вернулась во Вторую лигу. В 2021 году снова завоевала право выступать в Первой лиге.

Стадион 
Домашние матчи проводит на стадионе главной команды - Астана Арене.

Достижения клуба 

Вторая лига

  Чемпион (1): 2018
  Серебряный призёр (1): 2021

Команда

Руководство и тренерский штаб

Основной состав 
По состоянию на 8 октября 2022

|-
! colspan="9" bgcolor=#99ccff align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor=#99ccff align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor=#99ccff align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Выступления в Чемпионатах Казахстана

Ссылки 
 Официальный сайт ФК Астана
 Профиль на сайте ФФК

Футбольные клубы Казахстана
ФК «Астана» (2009)
Спортивные клубы Астаны